Kroužkovci (Annelida) jsou jeden z kmenů živočišné říše, patřících do linie Lophotrochozoa. Jejich typickým znakem je stejnocenné článkování (tzv. homonomní segmentace) těla. Vnější členění odpovídá členění vnitřnímu. Tělní články mají shodný vzhled s výjimkou prvního (hmatový prstík = prostomium) a posledního. Dravé plovoucí formy mají ve přední části soustředěné smyslové orgány. Poslední tělní články srůstají a tvoří konečný článek (pygidium). Vylučovací, rozmnožovací a nervová soustava se opakují v každém tělním článku. Soustava cévní a trávicí prochází celým tělem.

Je známo asi 16 500 druhů.

Popis těla 
Tělo je obvykle drobné, někdy nepatrných rozměrů, ale u některých druhů dosahuje i rozměrů v řádu několika metrů. Kroužkovci jsou jak hermafrodité, tak i gonochoristé a mají vývoj přímý i vývoj nepřímý – larva trochofora.

Povrch těla kryje jednovrstevná pokožka. Ta vylučuje kutikulu z kolagenu a sliz. Obojí má funkci ochrany, sliz i funkci pohybovou. Ten dále umožňuje svalová soustava – podkožně svalový vak s příčnými, podélnými svaly ze 4 pruhů a okružními svaly. Většina zástupců třídy Polychaeta má rovněž párové svalnaté výběžky, tzv. parapodia.Nervová soustava je gangliová (uzlinová) a žebříčkovitá, ganglia se opakují v každém článku a jsou vždy na břišní straně těla. V každém článku jsou 2 ganglia, které jsou spojené příčnými a podélnými spojkami.

Mezi hlavní vyvinuté smysly patří hmat (soustředěn na hmatový prstík, jinak po celém těle). Chemoreceptory slouží při vyhledávání potravy a vodní živočichové mají statocystu, která slouží pro orientaci. Zrak nebývá vyvinut (mohou být miskovité oči). Trávicí soustava je průchodná (začíná ústním otvorem a končí řitním otvorem), ve střevu je střevní řasa (typhlosolis), která zvětšuje povrch pro vstřebávání ve střevě. Žláznatý žaludek chemicky zpracovává potravu. Většina kroužkovců dýchá celým povrchem těla, ale některé vodní druhy mají žábry. Cévní soustava je uzavřená, na hřbetě je hřbetní céva, která má funkci srdce (tepe) a pod střevem je břišní céva, tyto dvě cévy jsou spojeny spojkami. Hřbetní cévou proudí krev zezadu dopředu a v břišní obráceně. Barvivem v krvi je červený hemoglobin s železitými ionty. Vylučovací soustava je tvořena metanefridiemi v každém článku. Nálevky metanefridií jsou v jednom článku a jejich vývod je v druhém článku.

Systém 
Systém prodělal radikální změny způsobené novými poznatky z molekulárních analýz. Některé tradiční skupiny úplně zanikly jako polyfyletické (např. Palpata, Aciculata – acikulovci), některé zůstávají, i když s vědomím, že jsou parafyletické (již samotná třída mnohoštětinatců je parafyletická – opaskovci se totiž odvětvují uvnitř sedivců).

V kroužkovcích nalezli své místo některé skupiny původně považované za samostatné kmeny:
 krytonošci
 lilijicovci
 rypohlavci
 sumýšovci
 vláknonošci
i některé živočišné rody dlouhodobě nejasného zařazení (Diurodrilus, Hrabeiella, Jennaria, Lobatocerebrum). Od r. 2017 je známo, že také
 plazmodiovky,
dříve řazené do kmene morulovci, jsou kroužkovci s druhodně zjednodušenou tělní stavbou, a jde pravděpodobně sesterskou skupinu k sedivcům (Sedentaria) 

Moderní systematika kroužkovců stále není jednotná a publikované systémy se vzájemně liší. Následující systém je podle aktualizované databáze WoRMS, suchozemské a sladkovodní taxony doplněné dle databáze NCBI, české názvy dle BioLibu.

 Třída: Polychaeta – mnohoštětinatci
 Podtřída: Errantia – bloudivci
 Řád: Amphinomida
 čeledi Amphinomidae, Euphrosinidae
 Řád: Eunicida
 čeledi Archinomidae, Diurodrilidae, Dorvilleidae, Eunicidae, Lumbrineridae, Oenonidae, Onuphidae
 Řád: Phyllodocida
 čeledi Alciopedidae, Hisionidae, Iospilidae, Nautiliniellidae, Nephtyidae, Pisionidae, Tomopteridae, Typhloscolecidae
 Podřád: Aphroditiformia – afroditky
 čeledi Acoetidae, Aphroditidae – afroditkovití, Eulepethidae, Iphionidae, Pholoidae, Polynoidae, Sigalionidae
 Podřád: Glyceriformia
 čeledi Glyceridae, Goniadidae, Lacydoniidae, Paralacydoniidae
 Podřád: Nereidiformia
 čeledi Antonbruunidae, Chrysopetalidae, Hesionidae, Nereididae, Pilargidae, Sphaerodoridae, Syllidae – sylidkovití
 Podřád: Phyllodociformia
 čeledi Alciopidae, Lopadorrhynchidae, Phyllodocidae, Pontodoridae
 Podtřída: Sedentaria – sedivci
 čeleď Chaetopteridae
 Infratřída: Canalipalpata – rournatci v širším smyslu
 Řád: Flabelligerida
 Řád: Sabellida – rournatci
 čeledi Fabriciidae, Oweniidae, Sabellariidae, Sabellidae – rournatcovití, Serpulidae, Siboglinidae – vláknonošci
 Řád: Spionida
 Podřád: Spioniformia
 čeledi Apistobranchidae, Longosomatidae, Magelonidae, Poecilochaetidae, Spionidae, Trochochaetidae, Uncispionidae,
 Řád: Terebellida
 Podřád: Cirratuliformia
 čeledi Acrocirridae, Cirratulidae, Ctenodrilidae, Fauveliopsidae, Flabelligeridae, Poeobiidae, Sternaspidae,
 Podřád: Terebellomorpha
 čeledi Alvinellidae, Ampharetidae, Melinnidae, Pectinariidae, Terebellidae, Trichobranchidae
 Infratřída: Scolecida – pískovníci
 čeledi Arenicolidae, Capitellidae, Cossuridae, Maldanidae, Opheliidae, Orbiniidae, Paraonidae, Potamodrilidae, Questidae, Scalibregmatidae
 Podtřída: Echiura – rypohlavci
 Řád: Echiuroidea
 Podřád: Bonelliida
 čeledi Bonelliidae, Ikedidae
 Podřád: Echiurida
 čeledi Echiuridae, Thalassematidae
 Řád: Xenopneusta
 čeleď Urechidae
 Polychaeta incertae sedis
 čeledi Polygordiidae
 Řád: Sipuncula – sumýšovci
 čeledi Aberrantidae, Dinophilidae, Histriobdellidae, Laetmonectidae, Nerillidae, Parergodrilidae, Polygordiidae, Protodrilidae, Protodriloididae, Psammodrilidae, Saccocirridae, Spintheridae
 Třída: Clitellata – opaskovci
 Podtřída: Hirudinea – pijavice
 Infratřída: Acanthobdellidea
 Řád: Acanthobdellida – štětinovky
 čeleď Acanthobdellidae – štětinovkovití
 Infratřída: Euhirudinea
 Řád: Arhynchobdellida
 Řád: Branchiobdellida – potočnice
 čeledi Bdellodrilidae – potočnicovití, Branchiobdellidae, Xironodrilidae
 Řád: Hirudinida
 Podřád: Americobdelliformes
 čeleď Americobdellidae
 Podřád: Erpobdelliformes – hltanovky
 čeledi Erpobdellidae – hltanovkovití, Gastrostomobdellidae, Orobdellidae, Salifidae
 Podřád: Glossiphoniiformes
 čeleď Glossiphoniidae – chobotnatkovití
 Podřád: Hirudiniformes – čelistnatky
 čeledi Cylicobdellidae, Haemadipsidae, Haemopidae, Hirudinidae – pijavkovití, Semiscolecidae, Xerobdellidae
 Podřád: Oceanobdelliformes
 čeledi Ozobranchidae, Piscicolidae
 Řád: Rhynchobdellida – chobotnatky
 Podtřída: Oligochaeta – máloštětinatci
 Řád: Capilloventrida
 čeleď Capilloventridae
 Řád: Crassiclitellata
 Podřád: Megascolecida
 čeledi Megascolecidae
 Řád: Enchytraeida – roupice
 čeledi |Enchytraeidae – roupicovití, Propappidae, Randiellidae
 Řád: Haplotaxida
 Podřád: Haplotaxina
 čeleď Haplotaxidae – pastrunovcovití
 Podřád: Lumbricina – žížaly
 čeledi Acanthodrilidae, Aeolosomatidae – olejnuškovití, Ailoscolecidae, Almidae, Criodrilidae – kriodrilovití, Eudrilidae, Glossoscolecidae, Hormogastridae, Kynotidae, Lumbricidae – žížalovití, Microchaetidae, Ocnerodrilidae, Octochaetidae
 Podřád: Tubificina – nítěnkovci v užším smyslu (bez roupic)
 čeledi Dorydrilidae, Naididae – naidkovití, Opistocystidae, Parvidrilidae, Phreodrilidae, Propappidae, Tubificidae – nitěnkovití
 Řád: Lumbriculida – žížalice
 čeledi Komarekionidae, Lumbriculidae, Lutodrilidae, Sparganophilidae
 Řád: Moniligastrida
 čeleď Moniligastridae
 Annelida incertae sedis
 čeleď Diurodrilidae
 čeleď Lobatocerebridae
 Řád: Myzostomida – lilijicovci
 čeledi Asteriomyzostomidae, Asteromyzostomatidae, Eenymeenymyzostomatidae, Endomyzostomatidae, Myzostomatidae, Protomyzostomidae, Pulvinomyzostomidae, Stelechopodidae

Fylogenetický strom 
Fylogenetické postavení jednotlivých skupin bylo ještě na začátku 21. století velmi nevyjasněné. Nebylo dostatek molekulárních dat a mnohdy docházely jednotlivé studie k zásadně odlišným závěrům.
Současné (r. 2015) studie již docházejí ke společným závěrům, co se týká postavení bazálních skupin i dvou hlavních sesterských korunových linií – Errantia a Sedentaria (i když s odlišným vymezením, než v tradičních systémech). Uvnitř sedivců se totiž odvětvují i opaskovci, dříve považovaní za sesterskou skupinu mnohoštětinatců, nyní parafyletických. Fylogenetické analýzy rehabilitovaly i některé dříve opuštěné taxony, jedná se však spíše o využití jejich jména pro jinak vymezené klady (např. Aciculata – acikulovci). Vyjasnění vnitřní struktury bloudivců a sedivců dosud brání nedostatek molekulárních dat. Následující fylogenetický strom shrnuje představy z r. 2015 (označení (P) znamená, že dané skupiny mohou být parafyletické):

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

 
Živočichové